Села:
 Дозорне — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Дозорне — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район